Жуљевица може да се односи на:

 Велика Жуљевица, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Мала Жуљевица, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ